Името Росеново носят две български села:

 Росеново, област Бургас
 Росеново, област Добрич